Go Fish bezeichnet

 eine im englischsprachigen Raum bekannte Variante des Kartenspiels Quartett (Kartenspiel)
 einen Film aus dem Jahr 1994, siehe Go Fish (Film)
 eine Fernsehserie von Adam Herz, siehe Go Fish (Fernsehserie)